74-й выпуск Джиро ди Ломбардия — шоссейной однодневной велогонки по дорогам в Италии. Гонка длиной 255 километров со стартом Милане и финишом в Комо была проведена 18 октября 1980 года.

Участники

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Джиро ди Ломбардия